Победителем турнира стал дуэт Даниэла Гантухова / Махеш Бхупати, переигравший в финале Катарину Среботник и  Ненада Зимонича.

Прошлогодние чемпионы — Вера Звонарева и Боб Брайан — не защищали свой титул, однако Боб принимал участие в турнире  и в паре с Ренне Стаббс дошёл до четвертьфинала.

Посев 

  Кара Блэк /  Уэйн Блэк (Второй раунд)
  Ренне Стаббс /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Елена Лиховцева /  Даниэль Нестор (Второй раунд)
  Лиза Реймонд /  Йонас Бьоркман (Второй раунд)

<li>  Ай Сугияма /  Кевин Улльетт (Четвертьфинал)
<li>  Корина Морариу /  Майк Брайан (Полуфинал)
<li>  Мартина Навратилова /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
<li>  Алисия Молик /  Тодд Перри (Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые